

Persone 
Alfredo Panella – pilota motociclistico italiano
Antonio Panella – archivista e storico italiano
Antonio Panella – militare italiano
Carlo Panella – giornalista e scrittore italiano
Floriana Panella, meglio nota come Roberta Gemma – pornostar e showgirl italiana
Gianni Panella – politico e sindacalista italiano
Pasquale Panella – poeta, scrittore e paroliere italiano
Stella Panella – cestista italiana
Tiziana Panella – giornalista e conduttrice italiana

Altro 
Panella – specialità gastronomica tipica siciliana
Clan Panella – clan camorristico